Иси́дор Ма́ркович А́нненский (13 марта 1906, Ольвиополь, Российская империя — 2 мая 1977, Москва, СССР) — советский кинорежиссёр и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1971).

Биография 

Исидор Анненский родился 13 марта 1906 года в Ольвиополе (ныне Первомайск, Украина). Учился в четырёхклассной казённой прогимназии, затем в профтехшколе в Одессе.

После окончания театральной школы Бориса Лоренцо в Одессе (1922) работал актёром и режиссёром театра «Массодрам» (Мастерская социалистической драматургии) там же, с 1924 года в Одесском городском театре под руководством Н. И. Собольщикова-Самарина, затем на Кавказских Минеральных Водах, в театрах Архангельска, Ростова-на-Дону, Баку, в Московском театре Революции.

Окончив в 1934 году режиссёрский факультет ГИТИСа, а затем Киноакадемию при ГИКе (курс Сергея Эйзенштейна), самостоятельно поставил фильм «Медведь». Уже этот дипломный фильм принёс ему всесоюзную славу и считается самым успешным дебютом в истории отечественного кинематографа.

Впоследствии Анненский неоднократно обращался к экранизациям произведений А. П. Чехова и каждая картина становилась событием отечественного кинематографа — «Человек в футляре», «Свадьба», «Анна на шее», много работал в области экранизации русской литературной классики — «Княжна Мери» (по М. Ю. Лермонтову) и др., снимал ленты на современную тему — «Екатерина Воронина» и др.

Член Союза кинематографистов СССР с момента его основания.

В его картинах снимались крупнейшие актёры своего времени — М. И. Жаров, Ф. Г. Раневская, А. Н. Грибов, Н. П. Хмелёв, А. Н. Вертинский и многие другие. У него дебютировали в кинематографе актёры О. Н. Андровская, Л. И. Хитяева, Ю. М. Соломин, И. П. Мирошниченко и другие.

Исидор Анненский является автором сценариев почти всех поставленных им картин. Ленты сценариста и кинорежиссёра Исидора Анненского навсегда вошли в золотой фонд советского российского кино, о его творчестве рассказывается во всех энциклопедических изданиях по кинематографу, материалы о нём хранятся в Музее Кино в Москве. Им был прочитан курс лекций в ГИТИСе, на сценарном отделении и на режиссерском отделении Высших курсов сценаристов и режиссёров.

В автобиографической книге И. Анненского «В театре и кино»  (Москва; изд. БПСК, 1974) раскрываются уникальные подробности рождения его  широко известных фильмов, описывается атмосфера, в которых они создавались, говорится о методах отбора и режиссёрских  принципах работы с актёрами. В ней опубликованы редкие фотографии разных периодов развития отечественного кино.

За заслуги в области киноискусства ему было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

И. М. Анненский умер 2 мая 1977 года в подмосковном Доме творчества кинематографистов «Болшево». Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Жена — Людмила Сергеевна Анненская (урождённая Ковалёва, 1914—1980).
 Сын — кинодраматург Александр Анненский.
 Внук — кинорежиссёр Андрей Анненский.

Фильмография

Режиссёр 
  — Медведь
  — Человек в футляре
  — Пятый океан
  — Неуловимый Ян (совм. с режиссёром В. М. Петровым)
  — Свадьба
  — Анна на шее
  — Княжна Мери
  — Екатерина Воронина
  — Матрос с «Кометы»
  — Бессонная ночь
  — Вашингтонская история (ТВ)
  — Первый троллейбус
  — Желаем успеха (к/м «Вариофильм»)
  — Татьянин день
  — Трое
  — Таланты и поклонники
  —   Спор о человеке (фильм-лекция)
  —   Экран мира в Москве (к/м, фильм-лекция)

Сценарист 
  — Медведь
  — Человек в футляре
  — Свадьба
  — Анна на шее
  — Княжна Мери
  — Вашингтонская история (ТВ)
  — Телефонистка
  — Желаем успеха (к/м «Вариофильм»)
  — Трое
  — Таланты и поклонники

Примечания

Ссылки 
 Исидор Анненский. «В театре и кино».
 А.И.Анненский. Предисловие к книге "В театре и кино"
 

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров
Педагоги ГИТИСа
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Похороненные на Троекуровском кладбище
Умершие в Москве